Juho Liuksiala, född 2 november 1995 i Vammala, Birkaland, är en finländsk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Liuksialas moderklubb är Vammalan Palloseura från hemstaden Vammala. Som junior spelade han för Tammerforslaget Ilves med vilka han också fick göra debut i FM-ligan säsongen 2014/15. Fyra säsonger senare gick han över till Vasa Sport och spelade med dem två säsonger i FM-serien. Säsongen 2020/21 skrev han kontrakt med Tammerforslaget Kooveen jääkiekko för spel i FM-serien. I november värvades han dock av svenska Nybro Vikings för spel i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Finländska ishockeyspelare
Födda 1995
Levande personer
Män
Personer från Birkaland
Spelare i Ilves
Spelare i Kooveen jääkiekko
Spelare i Lempäälän Kisa
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Vasa Sport
Finländska idrottare under 2000-talet